Гран-при Австрии 2000 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на трассе А1-Ринг в Шпильберге, Австрия. Соревнования состоялись 16 июля 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:11,783
 Эдди Ирвайн участвовал в пятничных заездах, но из-за недомогания был заменён Лючано Бурти, который провёл свою первую гонку.
 Команда McLaren не получила очков в зачет чемпионата мира за отсутствие пломбы на электронике двигателя автомобиля Мики Хаккинена.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии